Pieni Haaposaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni Haaposaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Pieni Haaposaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar